«Триумф Вакха» () — картина нидерландского живописца Мартена ван Хемскерка (1498-1574). Создана в 1536–1537 годах. Хранится в коллекции Музея истории искусств в Вене (инв. №GG 990). 

По свидетельству Карела ван Мандера картина находилась в коллекции П. Кемпенауэра и М. Вейнтгенса в Мидделбурге около 1600 года; с 1659 года в коллекции эрцгерцога Леопольда Вильгельма Австрийского (1614-1662).

На картине изображено триумфальное возвращение Вакха из Индии в Грецию с несколькими грубыми декоративными деталями. Написанная вскоре после возвращения художника из Рима, картина имеет много реминисценций античных и итальянских источников, что свидетельствует о компиляторской манере работы. В картине есть также скрытый морализаторский подтекст: осуждение пьянства, сексуальных излишеств, глупости и высокомерия.

Примечания

Литература 
 

Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Картины из собраний Музея истории искусств в Вене
Дионис
Картины в стиле барокко